Die Saison 2009/10 war die 18. Spielzeit der belarussischen Extraliga, der höchsten belarussischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt fünften Mal in der Vereinsgeschichte der HK Junost Minsk.

Nach einem Jahr der Abwesenheit kehrten die Mannschaften aus der Ukraine wieder in den Spielbetrieb zurück.

Hauptrunde

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der 14 Mannschaften insgesamt 52 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Spielzeit null Punkte.

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Overtime-Siege, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage, OTN = Overtime-Niederlage, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (frz.)

Extraliga-Saison (Belarus)
Eishockeysaison 2009/10